Мидлвил има више значења:
 Мидлвил (Њујорк)
 Мидлвил (Мичиген)